Samsung SGH-D600 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація: телефон, зарядний пристрій, стандартна батарея, дротова гарнітура, дріт для синхронізації з ПК, CD-диск із ПЗ, інструкція.

Особливості: запис відео не більше години; напівавтоматичне відкриття.

Подібні моделі 
 Pantech PG-3600
 Samsung SGH-Z130
 LG S5200
 Siemens SL75
 Motorola V80

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SGH-D600  
 Характеристики телефону Samsung SGH-D600  

D
Мобільні телефони, представлені в 2005 році